Kreitner ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Kreitner (1847–1893), schlesisch-österreichischer Geograf und Diplomat
 Siegfried Kreitner (* 1967), deutscher Bildhauer